Moulin Rouge — cabaret famoso de Paris, França
 Moulin Rouge (1934) — filme com Constance Bennett
 Moulin Rouge (1952) — filme com José Ferrer e Zsa Zsa Gabor
Moulin Rouge! — filme com Nicole Kidman e Ewan McGregor
 Moulin Rouge - A Vida de Toulouse-Lautrec — telenovela brasileira de 1963

Desambiguação
Desambiguações de cinema